Villa Patrizi – villa storica di Napoli
Villa Patrizi – complesso architettonico di Roma